Тёмное солнце (фильм, 1980) — художественный фильм 1980 года.
 Тёмное солнце (фильм, 1990) — художественный фильм 1990 года.